Натуральне число 433
 433 рік до нашої ери
 433 рік нашої ери